Robbie Robertson – cantante canadese
Robbie Robertson – album dell'omonimo cantante
Robbie Robertson – personaggio immaginario